Владимир Георгієв (1908—1986) — болгарський мовознавець.
 Владимир Георгієв ( 1975) — болгарський шахіст.

Див. також 
  ( 1944) — радянський і російський історик.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок